Julia Beck steht für:
 Julia Beck (1853–1935), eine schwedische Malerin
 Julia Beck (Gerechte unter den Völkern), siehe Liste der Gerechten unter den Völkern aus Deutschland#Liste